Future Games может означать:

 Future Games — чешская компания, разработчик видеоигр.
 Future Games — альбом группы Fleetwood Mac, 1971 год.